

Geografia 
 Marcano –  comune nello Stato di Nueva Esparta, Venezuela

Persone 
 Alfredo Marcano – pugile venezuelano
 César Marcano – ex calciatore venezuelano
 Iván Marcano – calciatore spagnolo
 Jacqueline Aguilera Marcano – modella e personaggio televisivo venezuelana